Het tennistoernooi Australian Open werd in december 1977 bij de mannen voor de 66e keer gehouden. Het was de tweede editie van dat jaar. Eerder werd ook al in januari gespeeld. Doordat de organisatie besloot om het toernooi voortaan aan het eind van het kalenderjaar te houden waren er dat jaar twee edities. De als eerste geplaatste Amerikaan Vitas Gerulaitis won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Brit John Lloyd met 6-3, 7-6, 5-7, 3-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.
  Vitas Gerulaitis (winnaar)
  Roscoe Tanner (eerste ronde)
  Tony Roche (eerste ronde)
  Ken Rosewall (kwartfinale)
  Phil Dent (tweede ronde)
  John Alexander (halve finale)
  Stan Smith (derde ronde)
  Tim Gullikson (derde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
ITF-toernooi in 1977